Thomas-Morus-Kirche oder St. Thomas Morus ist der Name folgender Kirchen, die dem heiligen Thomas Morus geweiht sind:

Europa 
Deutschland
(Sortierung nach Ort)
 St. Thomas Morus in Bielefeld-Sennestadt
 St. Thomas Morus (Bochum)
 St. Thomas Morus in Bonn-Tannenbusch
 St. Thomas Morus (Gelsenkirchen)
 St. Thomas Morus in Geroldshausen
 St. Thomas Morus (Gießen)
 St. Thomas Morus in Hamburg-Stellingen
 St. Thomas Morus in Karlsruhe-Oberreut
 St. Thomas Morus in Kleinmachnow
 St. Thomas Morus (Köln) in Lindenthal
 St. Thomas Morus in Krefeld
 St. Thomas Morus in Laufach
 St. Thomas Morus in Ludwigsburg-Eglosheim
 St. Thomas Morus in Mettmann
 St. Thomas Morus (München)
 St. Thomas Morus (Münster)
 St. Thomas Morus in Neusäß
 St. Thomas Morus in Neuss-Vogelsang
 St. Thomas Morus (Obertshausen)
 St. Thomas Morus in Ronnenberg
 St. Thomas Morus in Rostock
 St. Thomas Morus in Saarbrücken
 St. Thomas Morus in Schalksmühle
 St. Thomas Morus (Schlebusch)
 St. Thomas Morus in Schwerte-Villigst
 St. Thomas Morus in Stuttgart-Heumaden

Weitere
 St Thomas More, Seaford (East Sussex), England
 Our Most Holy Redeemer and St Thomas More, Chelsea (London), England
 St Thomas More, Bradford-on-Avon, Wiltshire, England
 San Tommaso Moro in Rom, Italien
 Schafbergkirche in Wien, Österreich
 Santo Thomás Moro in Madrid, Spanien

Amerika 
Vereinigte Staaten von Amerika
(Sortierung nach Ort)
 St. Thomas More Church in Austin (Texas), USA
 St. Thomas More in Centennial (Colorado), USA
 St. Thomas More in Chapel Hill (North Carolina), USA
 St. Thomas More Church in Manhattan (Kansas), USA
 St. Thomas More Church in Munster (Indiana), USA 
 St. Thomas More Church in New York City, USA
 St. Thomas More Church in Paducah (Kentucky), USA
 St. Thomas More Church in Washington, D.C., USA

Weitere
 Santo Tomás Moro in Vicente Lopez, Argentinien
 Santo Tomás Moro in Ñuñoa (Santiago de Chile), Chile
 St. Thomas More Church in Scarborough (Toronto), Kanada
 St. Thomas Morus in Mexiko-Stadt

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)